È la sorella di Astou N'Diaye.

Carriera
Con il  ha disputato i Giochi olimpici di Sydney 2000.

Collegamenti esterni